Lubycza Królewska peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Lubycza Królewska, une gmina urbaine-rurale du powiat de Tomaszów Lubelski
 Lubycza Królewska, ville et chef-lieu de la gmina de même nom